Mat steht für:
 Mat (Film), russischer Spielfilm von Gleb Panfilow (1993)
 Mat (Fluss), auch Mati, Albanien
 Mat (Fluss, Indien), Fluss in Nordostindien
 Gemeinde Mat, Gemeinde in Albanien
 Kreis Mat, ehemaliger albanische Verwaltungskreis und Region im östlichen Mittelalbanien
 Figur aus der tschechischen Animationsserie Pat und Mat
 Russischer Mat, russische Vulgärsprache

Mat. steht für:
 Materialismus (vgl. Diamat)

MAT, M.A.T. oder mat steht als Abkürzung für:
 MAT Transport AG, Schweizer Speditions- und Logistikkonzern, siehe Via Mat
 MAT Atlas, Mess- und Analysentechnik, früheres Unternehmen in Bremen, auch auf dem Gebiet der Massenspektrometrie
 MAC Address Translation, Übersetzen einer MAC-Adresse in eine andere
 Macedonian Airlines MAT, ehemalige mazedonische Fluggesellschaft
 Magyar Autonóm Tartomány, Ungarische Autonome Region in Rumänien (1947/52–1960/68)
 Maldivian Air Taxi, eine Fluggesellschaft auf den Malediven (ICAO-Code)
 Malta, UNDP-Code
 Manufacture nationale d’armes de Tulle, ehemalige französische Waffenfabrik
 Marital Adjustment Test, eine Methode der empirischen Sozialforschung
 Maschinelle Autotransfusion, Verfahren der Bluttransfusion
 Master of Arts in Teaching
 mating type locus, Genlokus, der bei Pilzen den Kreuzungstyp festlegt
 Medizinisches Aufbautraining
 Mentales Aktivierungstraining, Gehirntraining, siehe Siegfried Lehrl
 Milchaustauscher, Muttermilchersatz in der Kälberaufzucht
 Miller Analogies Test
 Monozyten-Aktivierungs-Test, Pyrogentest, ähnlich dem Pyrogen #Limulustest (LAL-Test)
 Moving Annual Total, gleitender Mittelwert über die letzten 12 Monate, siehe Gleitender Mittelwert
 Multifokale atriale Tachykardie, unregelmäßige Herzrhythmusstörung mit schmalen Kammerkomplexen, siehe Tachykardie
 Museo de Arte de Tlaxcala, mexikanisches Museum
 Bahnhof Altötting nach DS 100

Siehe auch:
 Mad (Begriffsklärung)
 Maad
 Maat (Begriffsklärung)
 Matt (Begriffsklärung)
 Rivière du Mât

Abkürzung